Демчук Анатолій Васильович (* 1958) — артист української естради розмовного жанру. Народний артист України.
 Демчук Андрій Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Демчук Андрій Олександрович  — начальник комунального закладу «Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт“», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Демчук Андрій Богданович  — український науковець і фехтувальник. Чемпіон літніх Паралімпійських ігор. Заслужений майстер спорту України. Кандидат технічних наук.
 Демчук Вадим Володимирович (1975—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Демчук Ванда Петрівна — ветеранка ОУН-УПА (Тернопільська область); відзначена орденом княгині Ольги III ступеня
 Демчук Василь Гервасійович (1972—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Демчук Володимир Осипович (1922—2005) — вояк дивізії «Галичина», поет української діяспори.
 Демчук В'ячеслав Іванович — міський голова Лохвиці.
 Демчук Галина Костянтинівна (* 1947) — українська актриса.
 Демчук Дмитро (1895—1963) — український громадсько-політичний діяч.
 Демчук Іван Несторович (1903—1980) — генерал-майор танкових військ.
 Демчук Ілля Степанович (1921—1951) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Демчук Йосип Васильович (1923—1952) — надрайоновий провідник Вінницької округи ОУН в 1949—1951 роках.
 Демчук Марія Олексіївна — український мовознавець, спеціаліст з ономастики. Кандидат філологічних наук.
 Демчук Максим Сергійович (* 1998) — український футболіст, захисник клубу «Нива» (Тернопіль).
 Демчук Михайло Васильович (1930—2013) — український учений у галузі фізіології сільськогосподарських тварин.
 Демчук Михайло (1881—1941) — громадський діяч і педагог.
 Демчук Надія Андріївна (* 1924) — член Костопільського районного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Демчук Наталя Романівна — українська бібліотекознавиця, кандидат філологічних наук.
 Демчук Петро Іванович (1900—1937) — професор філософії, вояк УГА, розстріляний в Сандармосі,
 Демчук Ольга Вікторівна (* 1985) — український спортсмен-гирьовик, тренер.
 Демчук Осип (1885—1965) — командир УГА.
 Демчук Остап Якович (1900—1946) — український письменник, журналіст.
 Демчук Сергій Віталійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Демчук Сергій Ігорович (* 1983) — український письменник і журналіст.
 Демчук Сергій Олексійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Демчук Степан Антонович (1934—2008) — український письменник і перекладач у Польщі.
 Демчук Теофіль Семенович (1896—1992) — український актор, театральний діяч, історик театру, педагог.
 Демчук Юрій Васильович (* 1937) — український оперний співак, бас, бандурист.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук